straten in België:
 Brederostraat (Antwerpen)
 Brederodestraat (Brussel)

straten in Nederland:
 Brederodestraat (Amsterdam)
 Brederodestraat (Rotterdam)
 Brederodestraat (Zandvoort)
 Brederodestraat (Goes)
 Brederodestraat (Castricum)
 Brederodestraat (Stein)
 Brederodestraat (Bergschenhoek)
 Brederodestraat (Montfoort)
 Brederodestraat (Molenaarsgraaf) (Molenwaard)
 Brederodestraat (Elsoo) (Stein)
 Brederodestraat (Assendelft) (Zaanstad)

 G A Brederodestraat - straat in Volendam

Zie ook 
 Brederode (doorverwijspagina)
 Bredero (doorverwijspagina)
 Gerbrand Adriaensz. Bredero